Coronini ima više značenja:
 Coronini, Trento
 Coronini, Verona